Queimadense – abitanti di Queimadas (Bahia)
Queimadense – abitanti di Queimadas (Paraíba)
Queimadense – abitanti di Queimados